Pöpplhof ist der Ortsname von

 Pöpplhof (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Pöpplhof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Pöppelhof